Тунакуаро има више значења:

 Тунакуаро (Арио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Тунакуаро (Мадеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику